The Avengers (Marvel) (Nederlands: De Vergelders), een superheldenteam uit de boekenserie van Marvel Comics;
 The Avengers (2012), een Amerikaanse film gebaseerd op dit superheldenteam;
 Avengers: Age of Ultron, een Amerikaanse film gebaseerd op dit superheldenteam;
 Avengers: Infinity War, een Amerikaanse film gebaseerd op dit superheldenteam;
 Avengers: Endgame, een Amerikaanse film gebaseerd op dit superheldenteam;
 De Wrekers, de Britse televisieserie The Avengers uit de jaren 1960;
 The Avengers (1998), een Amerikaanse film gebaseerd op de personages uit de televisieserie;
 The Avengers (band), een Amerikaanse punkband.